Luis de Borgoña (en francés: Louis de Bourgogne, en griego: Λουδοβίκος της Βουργουνδίας; 1297 - 2 de agosto de 1316) fue príncipe de Acaya y rey titular de Tesalónica desde 1313 hasta 1316. Fue hijo de Roberto II de Borgoña y su esposa Inés de Francia. Se casó con Matilde de Henao, heredera del Principado de Acaya. Luis cedió sus pretensiones sobre sus tierras familiares en Borgoña a su hermano mayor, Hugo V, duque de Borgoña, quien a su vez cedió a Luis el título de «rey de Tesalónica», que había sido vendida a su familia en 1266. Luis desembarcó en Patras en abril de 1316 para reclamar sus principados en Grecia, derrotando a su rival Fernando de Mallorca en Manolada el 5 de julio de 1316, pero murió poco después, al parecer envenenado por Juan Orsini, conde de Cefalonia.

Origen 

Luis fue el hijo menor de Roberto II de Borgoña e Inés de Francia, nieto por línea paterna de Hugo IV de Borgoña y Yolanda de Dreux, y por línea materna de Luis IX de Francia y Margarita de Provenza. Sus hermanos fueron los duques Hugo V y Odón IV de Borgoña, así como Blanca de Borgoña, casada con Eduardo de Saboya, y Margarita de Borgoña, casada con Luis X de Francia y Juana de Borgoña, casada con Felipe VI de Francia.

Príncipe de Acaya 

En 1313 Luis participó en un complejo pacto de matrimonio diseñado para asegurar el control de los angevinos y los borgoñones sobre la Grecia franca. El 31 de julio de 1313 se casó con Matilde de Henao, heredera general de Guillermo II de Villehardouin, a quien Felipe I de Tarento dio el Principado de Acaya como feudo. Este matrimonio fue arreglado por Felipe para apaciguar a Hugo V de Borgoña, que había sido comprometido con Catalina de Valois, emperatriz titular de Constantinopla en el momento en que Felipe la tomó como su segunda esposa.Luis fue investido como príncipe de Acaya cuando su futura esposa le transfirió sus derechos en París el 6 de abril de 1313. Su hermano Hugo V le transfirió en el momento de su matrimonio sus derechos titulares sobre el desaparecido reino de Tesalónica. Posteriormente Luis hizo un homenaje a Felipe de Tarento, quien era el protector de Acaya y, como emperador titular latino «por el derecho de su mujer», también su señor como rey de Tesalónica, y Luis accedió a ayudarlo en una campaña para recuperar el Imperio latino.

La partida de la pareja para Grecia fue retrasada por una enfermedad de Luis, seguido por la muerte de su hermano Hugo V a principios de 1315. Matilde se embarcó entonces sin su esposo, acompañada de un millar de caballeros borgoñeses.

Disputa con la Casa de Mallorca 

Isabel de Villehardouin tenía una hermana menor, Margarita, que reclamó desde 1304 para sí misma el principado o al menos una quinta parte de ella, pero no tuvo éxito en su último intento en 1311. Viuda en dos ocasiones y privada de apoyo recurrió a un príncipe aventurero, Fernando de Mallorca, que estaba entonces al servicio de su primo el rey de Sicilia y poseía pocas tierras en ese reino, y Margarita casó a su hija Isabel con Fernando en febrero de 1314. Margarita ingresó al principado en junio, pero fue arrestada por el bailío del principado, Nicolás el Moro, y encarcelada en el castillo de Clemutsi donde murió en marzo del año siguiente.

La expedición preparada en Sicilia por Fernando se retrasó por el embarazo y muerte de su esposa en mayo de 1315, y que partió a finales de junio de 1315, en dirección a la costa de la Élide, el corazón del principado.

Nicolás le Maure había reunido sus tropas, acompañado por Juan Orsini de Cefalonia y los barones de Nivelet y Chalandritsa. Después de un primer fracaso, Fernando logró desembarcar cerca de Glarentsa y obtuvo una victoria, lo que le permitió tomar la ciudad, mientras que sus oponentes se retiraron a Clemutsi. La mayoría de los nobles se le unieron y luego fue capaz de ocupar la totalidad de la Élide y se proclamó príncipe, mientras que el bailío se retiró hacia el sur en Mesenia.

Guerra por el Principado de Acaya 

Sin embargo la situación dio un giro unos meses después. Matilde desembarcó con sus tropas en el puerto de Pilos a finales de 1315 y fue reconocida como la legítima princesa por Nicolás el Moro y los principales feudatarios (donde una parte dejó el campamento de Fernando), excepto el barón de Nivelet que permaneció fiel al Infante.

Los dos ejércitos se encontraron en Picotín cerca de Paleópolis en la Élide el 22 de febrero de 1316. Los catalanes aplastaron a sus enemigos que perdieron varios cientos de caballeros y se retiraron a Mesenia. Entre los muertos estaba el hermano del duque de Naxos.

Luis de Borgoña desembarcó en Patras en abril, con 1.500 hombres. Según la versión aragonesa de la Crónica de Morea, primero sitio en vano el castillo de Calandritsa, pero se retiró a la llegada del ejército de Fernando. Los dos adversarios trataron de obtener refuerzos: Fernando se dirigió hacia los catalanes de Sicilia y del Ducado de Atenas y, Luis a los griegos del Despotado de Mistrá, que le envió 2000 hombres.

Los catalanes trataron de retirarse a Glarentza y esperar refuerzos, pero finalmente Fernando accedió a enfrentarse a Luis en Manolada en la llanura de la Élide, a pesar de estar en inferioridad numérica. En el primer ataque, las tropas de Fernando rompieron la primera línea borgoñona, comandada por Juan Orsini, conde de Cefalonia. Sin embargo, la segunda línea, bajo el mando directo de Luis, aplastó la carga catalana, y Fernando fue derribado de su caballo y asesinado antes de ser hecho prisionero. Como resultado, la moral de sus tropas se colapsó, y muchos huyeron hacia Glarentza. 

La cabeza de Fernando fue exhibida ante las puertas de Glarentza. Los refuerzos enviados por la Compañía Catalana habían llegado a Vostitsa en el momento de la batalla, pero regresaron a Atenas debido a la noticia de la muerte de Fernando. Las tropas mallorquinas llegaron por mar a Glarentsa diez días después, y propusieron mantener la ciudad en nombre del hijo de Fernando Jaime, pero, con la ayuda de sobornos, fueron finalmente convencidos de entregar la ciudad a Luis. 

Cuatro semanas después, Luis murió. La versión francesa de la Crónica de Morea atribuye su muerte a una fiebre, mientras que la versión catalana afirma que fue envenenado por Juan Orsini. Su muerte dejó Acaya en un estado inestable, con su hermano Odón, su mujer y los angevinos tratando de hacerse con el poder.

Ancestros

Fuentes

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 

Príncipes de Acaya del siglo XIV
Reyes titulares de Tesalónica
Casa de Borgoña
Nobles de Francia del siglo XIV